Евгений Шумилов:
 Шумилов, Евгений Николаевич (род. 1951) — российский историк, этнолог, топонимист.
 Шумилов, Евгений Фёдорович (род. 1943) — российский региональный искусствовед, историк и краевед.